Верх-Камышенский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Заринском районе Алтайского края России. Административный центр — село Верх-Камышенка.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 763 человека, в том числе 377 мужчин и 386 женщин. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 750 человек.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 2 населённых пункта:
 село Верх-Камышенка,
 посёлок Омутная.

Батунный Лог — упразднённый посёлок, исключён из учётных данных в 1982 году.

Примечания 

Муниципальные образования Заринского района
Сельские поселения Алтайского края